Переволоки — село в Безенчукском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Переволоки.

География 
Село находится в центральной части Самарской области, в пределах Восточно-Европейской равнины, в степной зоне, на берегах реки Безенчук, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Безенчук, административного центра района. Абсолютная высота — 54 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Среднегодовая температура — 4,6 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21,1 °C (абсолютный максимум — 41 °C); самого холодного (января) — −12,3 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 466 мм, из которых около 306 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится в течение 141 дня.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 44,8 %, женщины — соответственно 55,2 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 % из 593 чел.

Примечания 

Населённые пункты Безенчукского района